Osoby noszące imię i nazwisko Wojciech Małecki:
 Wojciech Małecki (1897–1968) – sierżant Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Wojciech Małecki (ur. 1990) – piłkarz